Thyone är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Jaeger 1833. Thyone ingår i familjen korvsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Korvsjögurkor